O termo Ermida de Nossa Senhora da Conceição pode designar as seguintes ermidas:

Em Portugal 
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Alcoutim, distrito de Faro
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria, Estremoz, distrito de Évora
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Porto de São Mateus, Ilha do Pico, Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Rabo de Peixe, Ilha de São Miguel, Açores
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, São João Baptista, Tomar, distrito de Santarém
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Ulme, Chamusca
 Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, Açores

Ver também 
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição
 Capela de Nossa Senhora da Conceição

Nossa Senhora Conceicao, Ermida